Edops est un genre éteint de temnospondyles. 

Contrairement aux types plus avancés, ces espèces présentaient un motif archaïque d'os palatal et possédaient encore divers os supplémentaires à l'arrière du crâne. Les Edopoidea avaient également des prémaxillées particulièrement grosses (les os qui forment la pointe du museau) et des narines externes proportionnellement petites. Au sein du clade, le membre le plus basal semble être Edops de la formation des premiers Permiens de l'époque du Permien inférieur, un animal à tête large et à grandes dents palatines. Il a été nommé « face de glouton » en raison de ses grandes mâchoires (du latin edo "glouton" et du grec ops "face, regard").

Ce genre n'est représenté que par une seule espèce, Edops craigi, d'assez grande taille (2 mètres de long). 

Les restes fragmentaires des Viséan d’Écosse semblent provenir d’Edops ou d’un proche parent et sont donc antérieurs au type de matériau Edops du Permien.

Classification

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .

Liens externes 

 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Amphibien du Permien
Taxon fossile décrit en 1936